Stern ("stella" in tedesco) può riferirsi a:

Geografia 
 Stern – nome in lingua tedesca de La Villa, frazione del comune di Badia provincia autonoma di Bolzano, Italia
 Stern – quartiere di Potsdam, Germania

Personaggi immaginari 
 Anna Stern – personaggio della serie televisiva statunitense The O.C.'
 Ulrich Stern – personaggio della serie animata francese Code Lyoko Persone 

 Grigorij Michajlovič Štern (1900-1941) – generale sovietico
 Isaac Stern (1920-2001) - violinista
 Jacques Stern (1949) – informatico e criptologo francese
 Jerome Stern (1890-1958) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Mario Rigoni Stern (1921-2008) – scrittore italiano
 Miroslava Stern (1926-1955) – attrice cecoslovacca
 Tonček Štern (1995) – pallavolista sloveno
 William Louis Stern (1871-1938) – psicologo tedesco
 Žiga Štern (1994) –  pallavolista sloveno, fratello di Tonček

 Altro 
 6373 Stern – asteroide della fascia principale
 Stern – famiglia italo-bavarese di pittori e architetti
 Stern'' – periodico d'informazione tedesco
 Stern Electronics – azienda statunitense produttrice di flipper e videogiochi
 Banda Stern – gruppo paramilitare sionista

Pagine correlate 
 Daniel Stern

Altri progetti